Jericho kan syfta på:

 Jericho (musikalbum) – ett album av The Band, utgivet 1993
 Jericho (TV-serie) – en amerikansk dramaserie från 2006 
 Chris Jericho (1970–), en amerikansk/kanadensisk fribrottare

Geografi
 Jericho, Oxford – Oxfordshire, England
 Jericho, Cumbria – England
 Jericho, Greater Manchester – England
 Jericho, Vermont – USA

Se även
 Jeriko – Västbanken, Palestinska områdena